Südjütland (dänisch Sydjylland) umfasst den Teil Jütlands zwischen Mitteljütland im Norden und Sønderjylland (Süderjütland) im Süden. Historisch ist Südjütland ein Teil Nørrejyllands (Norderjütland).

Nach den heutigen kommunalen Grenzen lässt sich die Landschaft aufteilen in:
 Südwestjütland
 Varde Kommune
 Billund Kommune
 Fanø
 Esbjerg Kommune
 Vejen Kommune (ohne den südlichen Landstrich)
 Südostjütland
 Vejle Kommune
 Fredericia Kommune
 Kolding Kommune (ohne den südlichen Landstrich)

Südjütland gehört wie Süderjütland und Fünen zur Verwaltungsregion Region Syddanmark.

Literatur 
 Jens Peter Trap: Danmark, 5. Ausgabe, Bd. 1,1 u. 6,1. Kopenhagen 1958/61.
 Troels Gollander: Danmark, Kopenhagen 2010.

Landschaft in Dänemark